Shimmer i Shine (ang. Shimmer and Shine, 2015-2020) – amerykański serial animowany stworzony przez Farnaz Esnaashari-Charmatz oraz wyprodukowany przez Nickelodeon Animation Studio.

Premiera serialu miała miejsca 24 sierpnia 2015 roku na amerykańskim Nickelodeon oraz Nick Jr. W Polsce serial zadebiutował 16 listopada 2015 roku na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr. Premiera drugiego sezonu nastąpiła 15 czerwca 2016 roku na amerykańskim kanale Nickelodeon.

Fabuła 
Dwie bliźniacze siostry, Shimmer i Shine, są dżinami, które potrafią w jeden dzień ofiarować trzy życzenia. Pomagają swojej ludzkiej przyjaciółce Leah. Leah wraz z dżinami przeżywają niesamowite przygody gdy się okazuje, że spełnianie trzech życzeń w jeden dzień to bardzo trudne zadanie. Zac nie może zobaczyć i usłyszeć Shimmer i Shine.

W drugim sezonie Leah i Zac przenoszą się do Zahara - krainy, w której zamieszkują Shimmer i Shine. Tym razem Zac nie musi chować się przed dżinami. Pojawiają się też nowe postacie - czarodziejka Zeta, która jest silniejsza od Shimmer i Shine, jej smok Nazboo, księżniczka Samira i jej paw Roya, a także Kaz - osobisty dżin Zaca. Cały serial jest odtąd tworzony techniką komputerową, a jeden 22-minutowy odcinek dzieli się na dwa odcinki po około 11 minut.

Obsada oryginalna 
 Eva Bella - Shimmer (głos)	 
 Isabella Cramp - Shine (głos)	
 Alina Foley  - Leah (głos)	
 Blake Bertrand - Zac (głos)

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Dialogi polskie: Piotr Radziwiłowicz
Dźwięk i montaż: 
 Michał Skarżyński (odc. 1-25, 31-60),
 Monika Szuszkiewicz (odc. 26-30)
Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Agata Paszkowska –
 Shimmer,
 Shine
 Joanna Pach – Leah
 Beniamin Lewandowski – Zak (odc. 1-25)
 Antek Scardina – 
 Kaz (odc. 21-25),
 Zak (odc. 29b, 30b, 32b, 37b, 38b, 39b, 40, 41b, 42b, 45b, 46, 49ab, 54b, 55b, 59a, 64a, 67b, 70ab, 72ab, 83b)
 Klementyna Umer – Zeta
 Brygida Turowska – Nazbu
W pozostałych rolach:
 Marta Burdynowicz – Księżniczka Adara
 Paweł Szczesny – Mikołaj (odc. 11)
 Jakub Szydłowski – Frankenstein (odc. 13)
 Klaudia Kuchtyk – Księżniczka Samira (odc. 21-24, 27, 32-33, 35-36, 40, 46, 62)
 Natalia Jankiewicz – Nila (odc. 24a, 56a, 61a)
 Katarzyna Łaska –
 Strażniczka Klejnotu (odc. 24a),
 Mina (odc. 69a),
 Gigi (odc. 75a, 83a)
 Agnieszka Kunikowska – Lyla (odc. 26b, 54a)
 Karol Kwiatkowski – 
 Kaz (odc. 29b),
 Shaya (odc. 28b, 30b, 57a, 65b),
 dżinny (odc. 29a),
 Shawn (odc. 65b, 69b)
 Jeremi Tabęcki – Kaz (odc. 30b, 37b, 38b, 39b, 40)
 Agata Gawrońska-Bauman – Cesarzowa Caliana (odc. 33a)
 Aleksandra Kowalicka – Nila (odc. 38a)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 Kapitan Zora (odc. 40, 60a),
 sprzedawczyni w sklepie z przebraniami (odc. 64a),
 Farnas (odc. 71, 76)
 Krzysztof Cybiński – Kog (odc. 41a)
 Igor Borecki – Kaz (odc. 41b, 42b, 45b, 46, 49ab, 54b, 59a, 64a, 67b, 70ab, 72ab, 83b)
 Marek Robaczewski – Wymażedżin (odc. 41b)
 Paulina Komenda – Imma (odc. 46, 51b)
 Aleksandra Radwan – Aila (odc. 47a)
 Beata Wyrąbkiewicz – Minu (odc. 47b)
 Justyna Bojczuk – Sara (odc. 48)
 Agnieszka Fajlhauer – 
 jubilerka (odc. 49a),
 Nadia (odc. 55a, 56b, 66b)
 Joanna Pach-Żbikowska – 
 Afina (odc. 52a),
 Psotniczka (odc. 60a)
 Michał Rosiński – Ezri (odc. 55a, 56b)
 Zuzanna Jaźwińska – 
 Ruby (odc. 63b, 66a),
 Arabella (odc. 79-80, 82, 85)
 Magdalena Herman-Urbańska – Nissa (odc. 65a)
 Karol Osentowski – Ari (odc. 67a)
 Julia Kołakowska-Bytner – Mara (odc. 78b)
 Monika Węgiel – Uzma (odc. 80a, 82a, 85a, 86b)
 Dominika Sell – Lily (odc. 80b)
 Tomasz Grochoczyński
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński
 Beata Jankowska-Tzimas
 Janusz Wituch
 Marta Markowicz
 Katarzyna Kozak
 Anna Sztejner
i inni

Piosenkę śpiewała: Magdalena Wasylik

Lektor: 
 Radosław Popłonikowski (odc. 1-25, 31-60),
 Jarosław Łukomski (odc. 26-30)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Programy telewizji Nick Jr.
Programy telewizji Treehouse TV